

Gry komputerowe 
 Cybotron (gra) – gra komputerowa na Commodore 64

Muzyka 
 Cybotron (zespół) – amerykański zespół electro
 Cybotron (australijski zespół) – australijski zespół grający eksperymentalną muzykę elektroniczną
 Cybotron – nazwa albumu i alter-ego Dilinja